NAKIVO — приватна ІТ-компанія зі штаб-квартирою в м. Спаркс, штат Невада, США. Спеціалізується на розробці програмного забезпечення для резервного копіювання та післяаварійного відновлення. Компанія працює в більш ніж 170 країнах і має 7000 партнерів по всьому світу.

Історія 
Компанія NAKIVO була заснована у 2012 році. Співзасновники: Bruce Talley (колишній генеральний директор VirtualFabrix і CoroSoft), Сергій Сердюк, Веніамін Сімонов.

Продукт 
У 2012 році NAKIVO випустила першу версію свого програмного рішення NAKIVO Backup & Replication для захисту даних віртуальних машин VMware vSphere.

Наприкінці 2013 року до рішення NAKIVO Backup & Replication було додано підтримку систем Linux, інтеграцію з AWS і миттєве відновлення файлів.

У 2014 році до рішення було додано багатокористувацький режим, що дало змогу постачальникам керованих послуг (MSP) пропонувати своїм клієнтам послуги BaaS (резервне копіювання як послуга), DRaaS (післяаварійне відновлення як послуга) і RaaS (реплікація як послуга). Того ж року в партнерській програмі NAKIVO брали участь уже 700 реселерів із 72 країн. У подальших випусках 2014 року було додано функцію Flash VM Boot для миттєвого відновлення віртуальних машин VMware vSphere із резервних копій, перевірку резервних копій, а також схему ротації резервних копій «дід — батько — син».

У 2016 році вийшло оновлення продукту, що дало змогу виконувати резервне копіювання, реплікацію та відновлення інстансів Amazon EC2. Компанія також представила функцію миттєвого відновлення об’єктів Microsoft Exchange.

У 2018 році NAKIVO вийшла на ринок програмного забезпечення для післяаварійного відновлення , додавши функцію Site Recovery. Того ж року компанія отримала золоту премію Best of VMworld 2018 у категорії «Захист даних».

У 2019 році компанія додала функції резервного копіювання віртуальних машин Nutanix AHV та фізичних серверів Windows.

У 2020 році функціонал NAKIVO Backup & Replication розширився за рахунок:

 підтримки резервного копіювання на стрічковий носій;
 резервного копіювання Oracle Database через RMAN;
 резервного копіювання фізичних серверів і робочих станцій Linux;
 відновлення фізичних машин із резервних копій на віртуальні машини VMware;
 резервного копіювання до Wasabi Hot Cloud Storage і Amazon S3.

Того ж року компанія NAKIVO вийшла на ринок резервного копіювання даних SaaS із функцією резервного копіювання Microsoft 365. та стала фіналістом VMworld у категорії «Стійкість і відновлення».

У 2021 році NAKIVO представила підтримку незмінності для репозиторіїв резервних копій різних типів, а також функцію ІТ-моніторингу для середовищ VMware vSphere. Того ж року компанія була включена в список America's Best Startup Employers за версією Forbes. У першому випуску оновлення за 2022 рік додано резервне копіювання неструктурованих даних (даних мережевих папок CIFS/NFS на NAS-пристроях, а також машинах Windows і Linux).

У 2022 році GetApp, сайт експертних оцінок компанії Gartner, віддав NAKIVO першість у категоріях «Програмне забезпечення для резервного копіювання серверів» і «Програмне забезпечення для резервного копіювання» на основі відгуків користувачів. Того ж року компанія Software Advice назвала NAKIVO лідером у категорії «Безперервність бізнесу».

Примітки